Пон-л’Эвек () — кантон во Франции, находится в регионе Нормандия, департамент Кальвадос. Входит в состав округа Лизьё.

История 
До 2015 года в состав кантона входили коммуны: Англькевиль-ан-Ож, Бомон-ан-Ож, Бонвиль-сюр-Тук, Вовиль, Вьё-Бур, Гланвиль, Дрюбек, Канапвиль, Кларбек, Кудре-Рабю, Пон-л’Эвек, Пьерфит-ан-Ож, Рё, Сен-Бенуа-д’Эберто, Сен-Жюльен-сюр-Калон, Сен-Мартен-о-Шартрен, Сент-Име, Сент-Этьен-ла-Тийей, Сюрвиль, Турвиль-ан-Ож.

В результате реформы 2015 года состав кантона был изменен. В него были включены большая часть коммун упраздненного кантона Бланжи-ле-Шато и отдельные коммуны упраздненных кантонов Лизьё-1 и Трувиль-сюр-Мер. 

1 января 2019 года состав кантона изменился: коммуна Кудре-Рабю вошла в состав коммуны Пон-л’Эвек.

Состав кантона с 1 января 2019 года 
В состав кантона входят коммуны (население по данным Национального института статистики за 2018 г.):

 Англькевиль-ан-Ож (109 чел.)
 Бенервиль-сюр-Мер (417 чел.)
 Бланжи-ле-Шато (699 чел.)
 Блонвиль-сюр-Мер (1 560 чел.)
 Бомон-ан-Ож (401 чел.)
 Бонвиль-ла-Луве (775 чел.)
 Бонвиль-сюр-Тук (336 чел.)
 Виллер-сюр-Мер (2 593 чел.)
 Вовиль (188 чел.)
 Вьё-Бур (73 чел.)
 Гланвиль (170 чел.)
 Канапвиль (230 чел.) 
 Кларбек (352 чел.)
 Кокенвилье (852 чел.)
 Ле-Торкен (509 чел.)
 Ле-Бревдан (170 чел.)
 Ле-Брёй-ан-Ож (1 020 чел.)
 Ле-Мениль-сюр-Бланжи (163 чел.)
 Ле-Пен (813 чел.)
 Ле-Фольк (340 чел.)
 Лез-Отьё-сюр-Калон (281 чел.)
 Манвиль-ла-Пипар (283 чел.)
 Муайо (1 356 чел.)
 Нороль (329 чел.)
 Пон-л’Эвек (4 634 чел.)
 Пьерфит-ан-Ож (159 чел.)
 Рё (401 чел.)
 Рок (286 чел.)
 Сен-Бенуа-д’Эберто (427 чел.) 
 Сен-Жюльен-сюр-Калон (167 чел.)
 Сен-Мартен-о-Шартрен (413 чел.)
 Сен-Пьер-Азиф (163 чел.)
 Сен-Фильбер-де-Шан (650 чел.)
 Сент-Андре-д’Эберто (445 чел.)
 Сент-Арну (1 149 чел.)
 Сент-Имер (675 чел.)
 Сент-Этьен-ла-Тийей (396 чел.)
 Сюрвиль (447 чел.)
 Турвиль-ан-Ож (232 чел.)
 Туржевиль (790 чел.)
 Уйи-ле-Виконт (792 чел.)
 Уйи-дю-Уле (242 чел.)
 Фирфоль (405 чел.)
 Фогернон (248 чел.)
 Фьервиль-ле-Парк (219 чел.)
 Фюмишон (279 чел.)
 Эрмиваль-ле-Во (807 чел.)

Политика 
На президентских выборах 2022 г. жители кантона отдали в 1-м туре Эмманюэлю Макрону 34,3 % голосов против 26,2 % у Марин Ле Пен и 11,3 % у Жана-Люка Меланшона; во 2-м туре в кантоне победил Макрон, получивший 56,8 % голосов. (2017 год. 1 тур: Франсуа Фийон – 32,7 %, Марин Ле Пен – 22,4 %, Эмманюэль Макрон – 21,1 %, Жан-Люк Меланшон – 11,4 %; 2 тур: Макрон – 61,9 %. 2012 год. 1 тур: Николя Саркози — 41,4 %, Франсуа Олланд — 18,9 %, Марин Ле Пен — 18,1 %; 2 тур: Саркози — 65,9 %).

С 2015 года кантон в Совете департамента Кальвадос представляют член совета коммуны Рё Одри Гаден (Audrey Gadenne) и мэр коммуны Бонвиль-ла-Луве Юбер Курсо (Hubert Courseaux) (оба – Разные правые).

Ссылки